Pascal Salin – economista francese
 Riitta Salin – velocista finlandese

Pagine correlate 
 Sahlin